Нижний Куюм — село в Чемальском муниципальном районе Республики Алтай России, входит в  Узнезинское сельское поселение.

География 
Село расположено к югу от Горно-Алтайска, в долине реки Куюм (правый приток Катуни).

Население

Известные личности 
 Чунижеков, Чалчик Анчинович(1898-1973)- алтайский писатель и поэт.

Примечания 

Населённые пункты Чемальского района